Messier 53 (M53), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M53 (Groot-Brittannië)
Metrolijn 53, een lijn van de Amsterdamse metro
 Een voormalige verkeersweg:
M-53 (Rusland)